Et blandingsprodukt er et resultat af en blanding. Der kan menes forskelligt:

Blandingsprodukt (smør) – et smørprodukt.
Udgangssignalerne fra en elektronisk blander, der håndterer forskellige frekvenser.